Weenix war der Künstlername von zwei niederländischen Malern:

 Jan Baptist Weenix (1621–1660), Vater von Jan Weenix
 Jan Weenix (1642–1719) war ein vor allem durch Stillleben bekannter Maler